Кулибин — русская фамилия, имеет женскую форму Кулибина.

 Известные носители 
 Кулибин, Абрам Абрамович (в монашестве Афанасий; 1803—1865) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 
 Кулибин, Владимир Александрович (1832—1901) — горный инженер, внук И. П. Кулибина.
 Кулибин, Иван Петрович (1735—1818) — выдающийся русский механик-изобретатель.
 Кулибин, Константин Александрович (1834—1914) — горный инженер, внук И. П. Кулибина.
 
 Кулибин, Семён Иванович (1795? — 18??) — экспедитор Горной экспедиции по К-В- и Нерчинским заводам КабЕИВ (1815), сын Кулибина И. П.
 Кулибин, Сергей Николаевич (1862—1899) — русский писатель, правнук И. П. Кулибина.

Другое 
 «Кулибин» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в городе Дзержинске Нижегородской области.